Wujek ist der Familienname folgender Personen:
 Heidi Wujek (* 1948), deutsche Küstümbildnerin
 Jakub Wujek (1541–1597), Autor der ersten katholischen Bibelübersetzung ins Polnische

Sonstiges:
 Wujek Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika